Forray Gábor (1925–2000) díszlettervező
 Forray Gábor (1974) kosárlabdázó

Jegyzetek